Macrhybopsis är ett släkte av fiskar. Macrhybopsis ingår i familjen karpfiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Karpfiskar
Macrhybopsis